Москва 1947 — международный турнир, посвящённый памяти великого русского шахматиста Михаила Чигорина.

Турнир был организован Комитетом по делам физической культуры и спорта при Совете министров РСФСР.

Соревнование задумывалось как турнир славянских стран. Поэтому к участию в турнире, помимо гроссмейстеров СССР, были специально приглашены чемпионы славянских республик в составе СССР Н. А. Новотельнов (РСФСР), А. П. Сокольский (Украинская ССР), Р. Д. Холмов (Белорусская ССР). Также в турнире участвовали 6 иностранцев, которые представляли 4 славянских страны: Польшу, Чехословакию, Югославию и Болгарию.

Турнир проходил с 25 ноября по 23 декабря 1947 г. в концертном зале Центрального дома Красной Армии им. М. В. Фрунзе.

Соревнование проводилось по шахматному кодексу СССР. Контроль времени — 2½ часа на 40 ходов, затем — 1 час на 16 ходов.

Судейская коллегия турнира: П. А. Романовский (председатель), Я. Г. Рохлин (зам. председателя), Н. М. Зубарев, Н. И. Греков, А. И. Козлов (секретарь), В. И. Ненароков (почетный член коллегии).

Победу в турнире одержал М. М. Ботвинник, который через год стал 6-м чемпионом мира. На пол-очка от него отстал В. В. Рагозин, для которого выступление в этом соревновании стало одним из крупнейших успехов в карьере. Неожиданно неудачно сыграл еще один претендент на звание чемпиона мира П. П. Керес, допускавший по ходу турнира слишком много ошибок (далеко не все были наказаны противниками). Очень слабо выступил в турнире чемпион СССР 1940 г. И. З. Бондаревский.

Турнирная таблица

Турнирный сборник 
Международный турнир памяти М. И. Чигорина: Сборник партий /  Под. общ. ред. М. М. Ботвинника; Статьи С. В. Пушнова, М. М. Ботвинника,  Я. Г. Рохлина, П. А. Романовского. – М.: ФиС, 1950. – 252 с.

См. также 
 Мемориал Чигорина

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess
Спорт в России в 1947 году
Москва (шахматный турнир)
1947 год в шахматах
Ноябрь 1947 года
Декабрь 1947 года
1947 год в Москве